św. Bazyliszek – męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego
 bazyliszek – stworzenie mityczne
 bazyliszki – rodzaj jaszczurek
 bazyliszek – działo XVI-wieczne
 Bazyliszek (fr. L’Imprécateur) – powieść René-Victora Pilhes’a
 Bazyliszek (ang. Basiliks) – powieść Grahama Mastertona
 Bazyliszek – powieść Tomasza Konatkowskiego
 Legenda o warszawskim Bazyliszku – książeczka Wandy Chotomskiej